TXNDC11 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 16-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 985 амінокислот, а молекулярна маса — 110 529.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки